V602 Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4208 световых лет (около 1290 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11,58m до +11,23m.

Характеристики 
V602 Андромеды — красная пульсирующая полуправильная переменная звезда (SR) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3296 K.

Примечания